Kondor je lahko:

 kondor, ime več predstavnikov družine jastrebov Novega sveta, predvsem
 andski kondor, južnoameriška ujeda
 Kondor (priimek) – manj pogost priimek v Sloveniji
Kondor, knjižna zbirka založbe Mladinska knjiga
 legija Kondor, nemška vojaška formacija, ki je sodelovala v španski državljanski vojni
 operacija Kondor, ime za sodelovanje nekaterih južnoameriških držav pri preganjanju svojih disidentov in nasprotnikov režima
 razred Kondor, razred jurišnih jedrskih podmornic Sovjetske in Ruske vojne mornarice
 razred Kondor (projekt 1123), razred nosilk helikopterjev Sovjetske in Ruske vojne mornarice
 Focke-Wulf Fw 200 Kondor, nemško štirimotorno potniško letalo 
Udet U 11 Kondor, nemško štirimotorno potniško letalo